Bătălia de la Mohács se poate referi la:
Bătălia de la Mohács (1526), terminată cu victoria Imperiului Otoman,
Bătălia de la Mohács (1687), încununată cu victoria Sfântului Imperiu Roman.